VI Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в Минске по круговой  системе. В нём приняли участие 20 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. Чемпионом страны стал Михаил Корхов. Второе место занял Зиновий Цирик. На третьем месте Макс Шавель.

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1960
Спортивные соревнования в Минске
1960 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1960 году
1960 год в Белоруссии